Хидистави () — село в Горийском муниципалитете, регион Шида-Картли, Восточная Грузия.

Расположено на равнине Шида-Картли, на высоте 580 метров над уровнем моря, в 3 км к югу от административного центра Гори.

Население 
По переписи 2014 года в селе проживало 3539 человек.

Известные жители 
 Эристави, Давид Георгиевич (1869—1922) — грузинский князь, драматург, режиссёр, публицист, переводчик.
 Ониашвили, Давид Ефремович (1880—1917) — грузинский политический деятель, юрист и публицист.

Населённые пункты Горийского муниципалитета